Hockey Club Morzine-Avoriaz je francouzský klub ledního hokeje z obce Morzine, který bývá přezdíván Pingouins de Morzine (Tučňáci).

Klub byl založen v roce 1963, jeho barvami jsou červená a žlutá. Je součástí nejvyšší národní Ligue Magnus.

Externí odkazy 
 
  Hockey Club Morzine-Avoriaz 

Francouzské kluby ledního hokeje
Sport v Morzine